Brooklyn Heights kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Brooklyn Heights (Missouri)
Brooklyn Heights (Ohio)
Brooklyn Heights (New York) (Breuckelen)